Еван Бейтс  — американський фігурист, що виступає у танцях на льоду, срібний призер Олімпійських ігор.

Спортивні результати 
(У парі з Медісон Чок)

(У парі з Емілі Самуельсон)

Посилання 
 
 

фігуристи США
срібні олімпійські медалісти США
Срібні призери зимових Олімпійських ігор 2022
Фігуристи на зимових Олімпійських іграх 2010
Фігуристи на зимових Олімпійських іграх 2014
Фігуристи на зимових Олімпійських іграх 2018
Фігуристи на зимових Олімпійських іграх 2022
Спортсмени з Мічигану